Villedieu heißen folgende Gemeinden in Frankreich:

 Villedieu (Cantal) im Département Cantal
 Villedieu (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Villedieu (Vaucluse) im Département Vaucluse
 Les Villedieu im Département Doubs

Mit Namenszusatz:
 Villedieu-la-Blouère, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Villedieu-le-Château im Département Loir-et-Cher
 Villedieu-lès-Bailleul im Département Orne
 Villedieu-les-Poêles im Département Manche in der Normandie
 Villedieu-sur-Indre im Département Indre

Villedieu heißen folgende Personen:
 Marie-Catherine de Villedieu (* 1640, † 1683), französische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Alexander de Villa Dei (geboren in Villedieu-les-Poêles)
 La Villedieu